Image (inglese per immagine) può riferirsi a:
Image, un oggetto per i documenti XML
Image Comics, casa editrice di fumetti
Immagine disco, file informativo di un supporto di memoria
Image, organizzazione culturale per la promozione dell'architettura con sede a Firenze.

Musica 
 Image, album dei Luna Sea
 Split Image, album degli Excel

Cinema 
 The Image, cortometraggio del 1969 diretto da Michael Armstrong
 The Image, film del 1975 diretto da Radley Metzger 
 The Image, film del 1989 diretto da Peter Werner

Pagine correlate 
Images